Az 1981-es női röplabda-Európa-bajnokságot Bulgária rendezte 1981. szeptember 19. és szeptember 27. között. A mérkőzéseket 2 városban rendezték. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a házigazda bolgár csapat nyerte, története során először. A magyar válogatott bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 3 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A hatos döntőben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1981-es férfi röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság N
Női röplabda-Európa-bajnokság